

Топоніми 
Ісен — містечко у Японії, у префектурі Каґосіма.
Ісен — містечко у Німеччині, у Баварії.